La cassa oblunga (The Oblong Box) – racconto di Edgar Allan Poe del 1844
 La rossa maschera del terrore (The Oblong Box) – film del 1969 diretto da Gordon Hessler